Avonddikbek
 Bonindikbek
 Geelnekdikbek
 Geelrugdikbek
 Maskerdikbek
 Scharlaken dikbek
 Spiegeldikbek
 Vlekvleugeldikbek
 Witschouderdikbek
 Witvleugeldikbek

Zie ook 
 Dikbekje (doorverwijspagina)